Луис Гильермо Мас Бонет (; род. , муниципалитет Сес-Салинес, провинция Балеарские острова, Испания) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Достижения 

 2009
 10-й Средиземноморские игры — Индивидуальная гонка
 2011
 7-й Чемпионат мира — Индивидуальная гонка 
 2013
 1-й  Вуэльта Кастилии и Леона — Горная классификация
 2-й  Средиземноморские игры — Индивидуальная гонка
 4-й Тур Китая I — Генеральная классификация
 9-й Тур Бретани — Генеральная классификация
 2014
 Вуэльта Испании
  Лидер в Горной классификации после Этапов 3 — 13
  Лидер в Комбинированной классификации после Этапа 3
  Приз самому агрессивному гонщику — Этапы 3 и 9
 6-й Тур Азербайджана — Генеральная классификация
 2015
 Тур Турции
 1-й  — Классификация промежуточные спринты «Beauties of Turkey» (Красоты Турции)
 1-й — Этап 8
 1-й  Volta a Catalunya — Спринтерская классификация
 2016
 1-й  Тур Турции — Классификация промежуточные спринты «Beauties of Turkey» (Красоты Турции)
 2017
 1-й  Тур Страны Басков — Спринтерская классификация
 2018
 1-й  Вуэльта Андалусии — Горная классификация
  Вуэльта Испании Приз самому агрессивному гонщику — Этап 9

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Мас, Луис на FirstCycling
 
 
 
 Мас, Луис Профиль на сайте 

Велогонщики Испании